Margaret Court e Judy Tegart Dalton hanno battuto in finale Rosemary Casals e Billie Jean King 6–4, 6–4.

Teste di serie

  Rosie Casals /  Billie Jean King (finale)
  Rosemary Casals /  Billie Jean King (semifinali)

  Margaret Court /  Judy Tegart Dalton (campionesse)
  Françoise Dürr /  Ann Haydon Jones (semifinali)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Australian Open 1969